Gojira, een fictief monster dat ook wel bekend is als Godzilla
 Gojira (band), de naam van een Franse metalband
 Gojira (schip), een schip van milieuorganisatie Sea Shepherd